В парному розряді жіночого тенісного турніру ASB Classic 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Наталія Медведєва і Лейла Месхі виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Гетерінгтон і Робін Вайт 3-6, 6-3, 7-6.

Сіяні пари 

 Джилл Гетерінгтон /  Робін Вайт (фінал)
 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (чемпіонки)

 Белінда Кордвелл /  Ева Пфафф (півфінал)
 Луїс Філд /  Дженін Томпсон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Auckland Open